Bukowski  kan syfta på:

 Charles Bukowski (1920–1994), författare
 Henryk Bukowski (1839–1900), en polskfödd svensk konstkännare
 Bukowskis - ett svenskt auktionsföretag för konst och antikviteter grundad av Henryk Bukowski